La expresión Brigada Centrel puede referirse a:

 El extinto club de fútbol chileno Club Atlético Brigada Central.

 La serie de Televisión española Brigada Central.

 El equipo de rescate Brigada Central de Salvamento Minero